Электро́н:
 Электрон — элементарная частица.
 Валентный электрон — химически наиболее активные электроны.
 Электрон — старинное название янтаря.
  — сплав:
 в исходном значении (в древности) — сплав золота и серебра, см. статью «Электрум»;
 в настоящее время — сплав, содержащий алюминий и магний; Elektron — торговая марка этого сплава от фирмы Magnesium Elektron Corporation.

Организации 
 «Электрон» — российская электротехническая компания начала XX века, принадлежавшая Глебову Н. Н.
 «Электрон» — телевизионный завод во Львове (Украина), выпускавший в советское время телевизоры под маркой «Электрон».
 «Электрон» — предприятие в Санкт-Петербурге, производящее рентгеновское оборудование.
 «Электрон» — предприятие в Санкт-Петербурге, производящее различные виды фоточувствительных приборов и модулей на их основе.
 «Электрон» — кинотеатр в Нижнем Новгороде.
 «Электрон» — советский вокально-инструментальный ансамбль 1960-х годов.

Спорт 
 
 
 МГП «Электрон» — бывший украинский мини-футбольный клуб из Львова.

Техника 
 «Электрон» — марка российских кислородных генераторов, установленных на Международной космической станции.
 «Электрон» — советский мотороллер завода ВПМЗ.
 «Электрон» — марка советских телевизоров, выпускавшихся заводом «Электрон» во Львове (Украина).
 «Электрон» — серия автобусов Львовского завода «Электронтранс».
 «Электрон» — серия советских искусственных спутников Земли.
 «Электрон» — радиостанция для нужд военной разведки.
 «Электрон» — система передачи данных в войсках ПВО.
 «Электрон» —танковый комплекс коллективной защиты (см. Танковое вооружение).
 «Электрон» — российский траулер (см. инцидент в Норвежском море (октябрь 2005 года)).
 «Электрон» — название семейства советских профессиональных видеомагнитофонов, выпускавшихся ЛОМО (например, «Электрон-2»).

См. также